Amerikai Egyesült Államok
 Williston (Dél-Karolina)
 Williston (Észak-Dakota)
 Williston (Florida)
 Murray (Kentucky), korábbi neve Williston
 Williston (Maryland)
 Williston (Ohio)
 Williston (Tennessee)
 Williston (Vermont)
 Williston Highlands (Florida)
 Williston Park (New York)